L'Année de l'éveil, roman autobiographique de Charles Juliet publié en 1989.
 L'Année de l'éveil, film de Gérard Corbiau adapté du roman, sorti en 1991.